Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1962 disputat al circuit de Monza el 16 de setembre de 1962.

Resultats

Altres 
 Pole: Jim Clark 1' 40. 35

 Volta ràpida: Graham Hill 1' 42. 3 (a la volta 3)

Referències 
 

Itàlia
1962